Die Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 2001 war das 26. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis zum 16. Dezember 2001 in Hengelo statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2001/02.

Geschichte 
In Hengelo gab es wieder einen niederländischen Sieg. Es siegte Edgar Meerwijk vor dem Franzosen Benjamin Ikkache und seinem Landsmann Martien van der Spoel und dem Franzosen Emanuel Lefranc. Die überragende Leistung des Turniers lieferte aber Sjors van Ginneken ab. In der Gruppenphase gewann er alle Partien in nur einer Aufnahme, verlor aber Viertelfinale gegen den Franzosen Emanuel Lefranc ebenfalls einer Aufnahme. Van Ginneken erzielte aber einen neuen Europarekord im Generaldurchschnitt von 227,25. Seine prolongierte Höchstserie, die aber international nicht mehr ausgewiesen wird, betrug 909.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde im Round Robin-Modus, danach eine Knock-out-Runde  bis 300 Punkte oder 20 Aufnahmen. Ab der Saison 2001/02 wurde Platz Drei nicht mehr ausgespielt.

Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Endrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2001
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Hengelo